Глинянка — название населённых пунктов:

Россия 
 Глинянка — село в Шелопугинском районе Забайкальского края.

Украина 
 Глинянка — село в Барском районе Винницкой области.
 Глинянка — село в Любомльском районе Волынской области.
 Глинянка — село в Барановском районе Житомирской области.